Gökçeada (district), een district in de Turkse provincie Çanakkale
Gökçeada (eiland), het vroegere eiland Imbros.